Изабела од Португалије ( Евора, 22. фебруар 1397− Дижон, 17. децембар 1471) била је португалска инфата (принцеза) из династије Авиз и војвоткиња Бургундије као трећа жена војводе Филипа III од Бургундије. Била је и регент Бургундије 1432 године и у периоду 1441−1443 године. Као представник Бургундије учествовала је у трговинским преговорима са Енглеском 1439 и у преговорима са побуњеним градовима Холандије 1444 године.

Младост 
Изабела је рођена 22. фебруара 1397 године у Евори као шесто дете краља Жоаоа I и Филипе Ланкастер. Заједно са својом браћом и сестром добила је квалитетно образовање и расла је у мирном окружењу далеко од дворских интрига. 

У настојањима да се учврсте везе између Енглеске и Португалије 1415. године енглески краљ Хенри V је затражио руку принцезе Изабеле али су ти брачни преговори пропали.

Након посредовања њеног брата Педра, Изабела се у тридесетој години удала за војводу Филипа III од Бургундије.

Војвоткиња Бургундије 

Изабела је заувек напустила Португал 19. октобра 1429 године и након 11 недеља пловидбе стигла у Бургундију где је 7. јануара 1430. године обављена званична церемонија венчања.

Војвоткиња Изабела је била врло интелигентна жена и уживала је да буде окружена уметницима и песницима. Била је великодушни покровитељ уметницима.

Имала је велики политички утицај како на свог сина тако и на свог мужа, кога је заступала у неколико преговора и владала Бургундијом као регент у војводином одсуству. 
Војвоткиња Изабела је била посредник и у многим брачним преговорима, између осталог, браку између Карла и Катарине. Изабела је посредовала и браку између Марије Гелдерландске и шкотског краља Џејмса II.

Међутим 1457. године у жељи за мирнијим и побожнијим животом Изабела се повлачи из дворског живота. Њено повлачење је било у супротнсти са наредбама њеног супруга и од тада је њихов хармонични однос трајно нарушен. Изабела је у наредном периоду постала заштитник многих дворана који су запали у војводину немилост и сматрала их је жртвама његове политике.

Преминула је у Дижону 17. децембра 1471 године.

Породично стабло

Потомство 

У браку са војводом Филипом III од Бургундије родила је три детета :
 Антоан ( 1430−1432)
 Јозеф ( 1432−1432)
 Карло ( 1433−1477)

Референце

Литература 
 
 
 Leite, José Guilherme Reis, "Os Flamengos na Colonização dos Açores", Boletim do Instituto Histórico da Ilha Terceira (in Portuguese) (LXX), Angra do Heroísmo (Azores), Portugal. p. 57–74

Рођени 1397.
Умрли 1471.
Династија Авиз